Het ATP-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2021 vond plaats van 9 tot en met 16 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Foro Italico.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome